Семён Исаевич Свирский (1925—2011) — советский  и российский строитель и организатор строительства. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995). Заслуженный строитель РСФСР (1979). Заслуженный строитель СССР (1991).

Биография 
Родился 28 июля 1925 года в городе Красноярск.

С января 1943 года после окончания школы в семнадцатилетнем возрасте призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии и направлен в Киевское Краснознамённое артиллерийское училище, после окончания которого в конце июня 1943 года был направлен в действующую армию, на фронт. Участник Великой Отечественной войны в составе 672-го артиллерийского полка 205-й стрелковой дивизии — младший лейтенант, командир взвода 2-й батареи. Воевал в состав Карельского и 2-го Белорусского фронтах. За участие в войне был награждён  Орденом Отечественной войны 2-й степени и Орденом Красной Звезды.

С 1947 года был уволен из рядов Советской армии.  вернулся в Красноярск. С 1947 по 1952 годы обучался в Московском инженерно-строительном институте имени В. В. Куйбышева. С 1952 по 1955 годы работал прорабом строительно-монтажного управления треста «Мосводоканалстрой». С 1955 по 1957 годы работал — старшим инженером Строительного управления в Лужниках. С 1957 по 1959 годы работал — главным технологом, с 1959 по 1973 годы — главный инженер и начальник Строительного управления №6  треста «Мосподземстрой». С 1973 по 1983 годы, в течение десяти лет, С. И. Свирский был руководителем  треста «Мостеплосетьстрой» Главного управления по жилищному и гражданскому строительству  Москвы.

С 1983 по 1993 годы, в течение десяти лет, С. И. Свирский работал заместителем и первым заместителем Главного управления по жилищному и гражданскому строительству Москвы. С 1993 по 2011 годы был — председателем правления и генеральным директором «Мосинжстрой».

21 ноября  1979 года «за большие заслуги в строительной области» С. И. Свирский был удостоен почётного звания — Заслуженный строитель РСФСР. 

22 июля 1991 года Указом Президента СССР «За большой личный вклад в совершенствование строительного производства, внедрение научно-технических достижений и прогрессивных форм организации труда, наращиванию мощностей по строительству инженерных сооружений в городе Москве» С. И. Свирский был удостоен почётного звания — Заслуженный строитель СССР.

20 июня 1995 года Указом Президента России «За мемориальный комплекс «Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» на Поклонной горе в Москве» С. И. Свирский был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области искусства.

26 июля 1995 года Постановлением Правительства Российской Федерации «За многолетнюю  и  плодотворную работу в области строительства инженерных сооружений в городе  Москве и в связи с 70-летием со дня рождения» С. И. Свирский был удостоен — Почётной грамотой правительства Российской Федерации.

Скончался 12 января 2011 года, похоронен на Ваганьковском кладбище в городе Москва.

Награды 

 Орден Октябрьской революции
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Дружбы народов
 Орден Красной Звезды (09.04.1945)
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)

Премии 
 Государственная премия Российской Федерации в области искусства (20.06.1995)

Звание 
 Заслуженный строитель СССР (22.07.1991) (12.01.1977)
 Заслуженный строитель РСФСР (21.11.1979)

Другие награды 
 Почётная грамота правительства Российской Федерации (26.07.1995)

Примечания

Литература 
 Самые влиятельные люди России / Ин-т ситуац. анализа и новых технологий (ИСАНТ) ; науч. ред. О. В. Гаман-Голутвина. - М. : Ин-т ситуац. анализа и новых технологий, 2003 г. — 691 с. — ISBN 5-94369-004-2

Выпускники Московского государственного строительного университета
Заслуженные строители СССР
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации